Российская конституция может означать:

 Основные государственные законы Российской империи, которые в 1906 году фактически стали первой российской конституцией
 Конституция РСФСР 1918 года
 Конституция РСФСР 1925 года
 Конституция РСФСР 1937 года
 Конституция РСФСР 1978 года
 действующая Конституция Российской Федерации 1993 года

См. также 
 Конституция СССР